Национальный народный фронт () — крайне правое, ультранационалистическое политическое движение в Республике Кипр, образованная в 2008 году. Оно описывает свою идеологическую платформу как «народный и социальный национализм». Зарегистрирована как политическая партия в мае 2011 года.

История 
До официального формирования Национального народного фронта организация существовала под названием «Золотая заря: кипрское ядро» Ядро было создано в конце 2000 года и возглавлялось нынешним президентом фронта Христосом Христу, который был активным членом политической партии Золотая заря в Греции. Ядро попыталось зарегистрироваться в качестве политической партии с таким же названием, но власти страны отклонили её название, что привело к использованию названия «Национальный народный фронт» в качестве альтернативы.

Участие в выборах

Парламентские выборы

Президентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Кипра